Герман Зигфрид (; , Цофинген — , ) — швейцарский , , , начальник Генерального штаба швейцарской армии (1875—1879).

Биография 
Воспитывался в школе для детей бедняков. После учëбы в частном институте в Риене с 1841 года изучал математику в университете Женевы.

С 1844 года работал под руководством Гийома-Анри Дюфура, в 1846—1862 принимал участие в создании топографической карты Дюфура.

В ноябре 1847 года солдатом, а затем капралом участвовал в гражданской войне в Швейцарии под началом Дюфура, командовавшего войсками Швейцарского союза, действовавшими против войск Зондербунда.

Затем последовала его успешная военная карьера, в 1848 получил чин подпоручика, в 1853 — капитана, в 1859 — офицер Генерального штаба, в 1863 — подполковник.

С 1855 читал курс лекций по баллистике и фортификации в недавно основанном Федеральном политехническом институте (ныне Швейцарская высшая техническая школа Цюриха).

С 1875 до своей смерти служил в чине полковника начальником Генерального штаба швейцарской армии.

С 1865 Зигфрид стал преемником Дюфура и возглавлял Топографический Бюро. Работал над топографической съемкой и составлением карт страны.

Является автором второй официальной полной карты Швейцарии и топографического Атласа Швейцарии (так называемого «Атласа Зигфрида»).

Примечания

Ссылки 
 Background information on the Siegfried Map

Начальники генерального штаба Швейцарии
Выпускники Женевского университета